Валерий Родин:
 Родин, Валерий Николаевич (род. 1952) — советский и российский энергетик, генеральный директор ряда компаний энергетического комплекса России.
 Родин, Валерий Фёдорович (1959—1998) — советский русский поэт, кинорежиссёр.